Claude Onesta (1957- ), entraîneur de handball français ;
 Gérard Onesta (1960- ), homme politique français, cousin du précédent.
Patronyme hispanique